József Nagy kan syfta på:

 József Nagy (fotbollstränare), ungersk-svensk fotbollsspelare och fotbollstränare. Ledare för svenska herrlandslaget i fotboll 1924-1927, 1934 och 1938.
 József Nagy (fotbollsspelare, född 1960), ungersk fotbollsspelare.
 József Nagy (fotbollsspelare, född 1988), ungersk fotbollsspelare.
 József Nagy (friidrottare), ungersk friidrottare, olympisk bronsmedaljör i OS 1908.